Berzo est le nom de plusieurs communes italiennes dans la région de Lombardie :
 Berzo Demo, dans la province de Brescia 
 Berzo Inferiore, dans la province de Brescia 
 Berzo San Fermo, dans la province de Bergame

Homonymie de toponyme